Termin -{1-pirolidinska dehidrogenaza}- ima više značenja.

 1-pirolidin dehidrogenaza, enzim
 Aminobutiraldehid dehidrogenaza, enzim